Николай Иорданский:
 Иорданский, Николай Иванович (псевдоним Негорев, 1876—1928) — публицист, общественный деятель, редактор журнала «Современный мир» (1909—1917), комиссар юго-западного фронта (1917), постпред в Италии (1923—1924).
 Иорданский, Николай Михайлович (1870—1933) — юрист, депутат Государственной думы II созыва от Владимирской губернии, журналист.
 Иорданский, Николай Николаевич (педагог) (1863—1941) — российский педагог и организатор образования.
 Иорданский, Николай Николаевич (геолог) (1900—1940) — советский геолог, первооткрыватель Янгарейского угольного месторождения (1932).
 Иорданский, Николай Николаевич (биолог) (1938—2020) — российский биолог, педагог, специалист по теории эволюции.